Варминско-Мазурското войводство () е войводство в североизточна Полша. Административен център и най-голям град е Олщин. Площта на областта е 24 173,47 км2, което е 7,7% от площта на страната.

История 
Варминско-Мазурското войводство е създадено през 1999 г. след сливането на войводство Олщин и части от Сувалското, Елблонгското, Торунското (Новомейски окръг), Чехановското (Джалдовски окръг) и Остроленското (Община Розоги) войводства. Името на войводството е образувано от наименованията на историческите области Вармия и Мазурия.

География 
Войводството граничи с: Подляското войводство на изток, Мазовското на юг, Куявско-Поморското на югозапад, Поморското на запад и Калининградската област (есклав на Русия) на север. Войводството обхваща историческите области Вармия, Мазурия, Любавска Земя, Горна Прусия (Помезания и Погезания) и южните части на Натангия и Бартия.

Население 
Населението на войводството възлиза на 1 427 587 души през 2010 г. Областта има най-голям брой етнически украинци, живеещи в Полша.

Етнически състав:
 поляци
 украинци: 85 000 – 100 000 души
 немци: 25 000 – 30 000 души
 мазури: ок.15 000 души
 варминци: ок.4000 души
 беларуси: 3000 – 5000 души
 цигани: 1000 души
 литовци: 300 – 400 души
 татари
 руснаци
 други

Административно деление 

Войводството се дели на 21 окръга (повяти), които от своя страна се делят на 116 общини (гмини).

Бележки